Kuglački klub "Darda" (KK Darda; Darda) je muški kuglački klub iz Darde, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Istok - Zona Osijek", ligi četvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Klub je osnovan 1979. godine pod imenom "Amater", te je djelovao do početka Domvinskog rata, kada Darda ostaje okupirana. Do obnove rada kluba dolazi 2003. godine kao KK "Darda", a od 2006. godine klub djeluje pod sponzorskim imenom KK ""Vrijednosnice OS Darda". Od 2014. godine klub nanovo djeluje pod imenom KK "Darda".  
Klub ligaški nastupa u ligama Hrvatske kuglačke regije - "Istok".

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL 
 doprvak: 2009./10. (Istok), 2011./12. (Istok), 2016./17. (Istok - Zona Osijek)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Darda

Vanjske poveznice 
 kuglacki-savez-os.hr, KK Darda 
 aplikacija.kuglanje.hr, Darda - 810016 (Kuglački savez Osječko baranjske županije) 
 aplikacija.kuglanje.hr, Darda 
 kuglanje.hr, Darda 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB DARDA 
 aktivni.net, Kuglački klub Vrijednosnice OS Darda

Izvori  
 
 kuglacki-savez-os.hr, 40 godina KK Darda, pristupljeno 17. lipnja 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB DARDA 
 fininfo.hr, KK "DARDA" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "DARDA" 
 companywall.hr, KK "DARDA" 
  

Darda
Baranjski športski klubovi